Auriolles Festival est un petit festival de musique organisé chaque été en Lot-et-Garonne, dans un petit domaine non loin de Villeneuve-sur-Lot, nommé Auriolles.

Auriolles, le festival 

À la base de ce festival, une bande d’amis attristés par l’idée qu'un vieux domaine de famille sommeille depuis quelques années: les visites des enfants qui s'espacent, le silence fait place aux cris des jeux et constructions de cabanes… C’est ainsi, que cette bande de jeunes rêveurs décidèrent de faire tout leur possible pour faire vibrer ce lieu, le territoire d’un relais de chasse vieux de plusieurs décennies, et s’étendant sur plusieurs hectares.

Tous ces amis décidèrent alors l’organisation d’un festival, ce qui se révéla fort laborieux, car parmi les créateurs d’Auriolles Festival, personne n’avait d’expérience en ce domaine. Toutefois, en 2006, après plus d’une année de négociations, l’association Auriolles Associ’action, fraîchement créée, obtient l’autorisation des propriétaires du lieu pour l’organisation du festival.

Le festival démarre doucement et accueillera chaque année quelques centaines de personnes. Ce nombre limité de personnes, associé au cadre du domaine profère au festival une ambiance intimiste et amicale qui est aussi la clé de son succès. Loin de tous ces énormes festivals organisés un peu partout en France durant l’été, Auriolles Festival tient à rester simple et se passe volontiers de stands inutiles et de sponsors imposants. 

S’étendant sur deux jours, Auriolles Festival se déroule comme une fête entre amis où la confiance fait loi et où la sympathie de chacun est vivement sollicitée. On ne vient pas à Auriolles Festival que pour écouter de la bonne musique, mais aussi pour passer un bon moment dans un cadre paisible, accompagné de personnes ouvertes d’esprit venus des quatre coins de la France, et de Navarre. 

La première édition d’ Auriolles Festival se tiendra en août 2007, à Bias, près de Villeneuve-sur-Lot.

Auriolles, l'association 

Auriolles, ce n’est pas que le nom d’un festival du sud-ouest, mais aussi le nom du domaine où se déroule le festival, ainsi que le nom de l’association qui organise chaque année ce festival.
Auriolles Associ’action est une association loi de 1901, créée dans un objectif de promotion des arts et de la culture. Des projets d’entraide et de solidarité sociales sont également au programme de cette association dont le slogan est devenu : « Art, culture et joie de vivre… »
Les points de suspension indiquant que si ces trois termes définissent globalement l’action d’Auriolles, bien d’autres adjectifs peuvent encore être employés à son égard. 

Les réunions du comité d’association d’Auriolles Associ’action ont lieu une fois par mois, soit à Lyon, soit à Genève, l’association n’ayant pas de local fixe pour prendre ses décisions. Le comité est établi en collégialité, il n’y a pas de président effectif et toutes les décisions sont prises à l’unanimité. Toute personne nouvelle désirant intégrer le comité de l’association est la bienvenue, sous réserve de l’acceptation de ses membres. Basée sur une éthique de non profit, Auriolles Associ’action récolte de l’argent (presque uniquement à travers Auriolles Festival) dans le but précis d’assurer la survie du festival. Si des surplus sont enregistrés, ils sont destinés à développer les autres projets, culturels ou sociaux de l’association.

Tous les membres d'Auriolles Associ’action sont entièrement bénévoles.

Auriolles, le site web 

Depuis l’été 2006, Auriolles Associ’action possède un site web, afin d’informer les curieux qui voudraient en savoir un peu plus sur ce projet. L’organisation du site laisse à désirer, la mise en page n’est pas soignée et les couleurs sont criardes, mais l’information est là. Le site web reflète bien cette petite association : Auriolles fait tout elle-même, un peu à tâtons car sans trop d’expérience, mais elle le fait avec beaucoup d’entrain et de bonne volonté.

Festival de musique en Nouvelle-Aquitaine
Festival en Lot-et-Garonne
Musique en Lot-et-Garonne